Il doppio del torneo di tennis IGA U.S. Indoor Championships 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Corina Morariu e Kimberly Po che hanno battuto in finale Tamarine Tanasugarn e Olena Tatarkova 6–4, 4–6, 6–2.

Teste di serie 

 Corina Morariu /  Kimberly Po (campionesse)
 Cara Black /  Irina Seljutina (semifinali)

 Rita Grande /  Émilie Loit (quarti di finale)
 Debbie Graham /  Nana Miyagi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IGA U.S. Indoor Championships 2000